Sundby (Morsø), een plaats in Denemarken
 Sundby (Guldborgsund), een plaats in Denemarken.
 Sundby (Thisted), een plaats in Denemarken.
 Sundby (Ekerö), een plaats in de Zweedse gemeente Ekerö
 Sundby (Uppsala), een plaats in de Zweedse gemeente Uppsala

Overige
 Sundby (Amager), wijk in Kopenhagen
 Sundby (busstation), busstation op Amager
 Sundby (metrostation), Kopenhagen
 Sundby (parochie, Kopenhagen)
 Sundby (parochie, Morsø)